Роин Квасхвадзе: Квасхвадзе, Роин Капитонович (1940—1996) — советский футболист.
 Квасхвадзе, Роин (род. 1989) — грузинский футболист.